Mafia kan henvise til flere artikler:
 Mafia — en fællesbetegnelse for organiseret kriminalitet
 Mafia (videospil) — et computerspil
 Mafia (film) – dansk kortfilm instrueret af ubekendt

Geografi 
 Mafiaøen — en ø i det Indiske Ocean